Pizzo Quadro – montagna delle Alpi Ticinesi e del Verbano nelle Alpi Lepontine
 Pizzo Quadro – montagna della Catena Mesolcina nelle Alpi Lepontine